

Особи 

 Аделін д'Ермі — французька акторка
 Рональд Лі Ермі — американський актор

Географічні об'єкти 
 Ермі — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале